Fyr steht für:
 Fyr Channel, Kanal im Archipel der Südlichen Orkneyinseln

fyr steht für:
 Feuer wie in Leuchtfeuer, Bestandteil vieler skandinavischer Leuchtturmnamen

FYR steht für:
 Nordmazedonien (NATO-Code)
 FYR, Lied auf Feminist Sweepstakes (2001) von Le Tigre
 For Your Reference, IT- und Internetkürzel

Siehe auch:
 Fyre
 Feuer

Abkürzung